Stalix är ett släkte av fiskar. Stalix ingår i familjen Opistognathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Stalix